Slag bij Asculum (279 v.Chr.), veldslag tussen Rome en Epirus
Slag bij Asculum (209 v.Chr.), veldslag tussen Rome en Carthago
Slag bij Asculum (89 v.Chr.), veldslag tussen Rome en haar bondgenoten